Mario Power Tennis (Nintendo GameCube), een Mario tennisspel voor de Nintendo GameCube
Mario Power Tennis (Game Boy Advance), een Mario tennisspel voor de Game Boy Advance